Kardinal steht für:

 Kardinal, ein religiöser Titel der römisch-katholischen Kirche und Namensbestandteil
 eine Spielvariante beim Domino
 Feuerkäfer oder Kardinäle (Pyrochroidae), eine Familie der Käfer, zu der weltweit etwa 140 Arten gehören
 ein roter Sekt der Henkell & Co. Sektkellerei
 Himmelsrichtung, beschreibt die Richtung von einem Bezugspunkt (z. B. Standort) zu einem anderen Punkt auf der Erdoberfläche. Die vier Haupthimmelsrichtungen (auch Kardinalpunkte) sind die Grundrichtungen Norden, Osten, Süden, Westen 
 Kardinäle, eine Familie von Singvögeln
 Kardinalfisch, ein Zierfisch aus der Ordnung der Karpfenartigen (Cypriniformes)
 Kardinalslobelie (oder Kardinal-Lobelie), eine Sumpfpflanze aus der Familie der Glockenblumengewächse (Campanulaceae)
 Kardinal (Schmetterling), ein Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae)
 die Figur „Janus“ im Märchenschach

Der Kardinal steht für:

 Der Kardinal, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1963
 Der Kardinal (2011), österreichisch-deutscher, semidokumentarischer Spielfilm

Kardinal ist der Name folgender Personen:

 Josef Kardinal (1937–2010), deutscher Kunstmaler
 Kardinal Offishall (* 1976), kanadischer Rapper

kardinal steht für:

 kardinales Merkmal, eine Objekteigenschaft in der Statistik und Mathematik
 ein Präfix mit der Bedeutung „Haupt“ (Kardinaltugend, Kardinalfehler, Kardinalfrage)

Siehe auch:

 Cardinal (Begriffsklärung)
 Cardinals (Begriffsklärung)
 Kardinalität (Begriffsklärung)
 Kardinalsystem, Kennzeichnungen in der Schifffahrt
 Kardinalzahl (Begriffsklärung)
 Weißer Kardinal, Apfelsorte